El campionat del món d'escacs femení de 2004 es va disputar entre el 21 de maig i el 4 de juny de 2004 a Elistà, Rússia. La guanyadora va ser Antoaneta Stéfanova, qui va batre Ekaterina Kovalévskaia a la final per 2½ a ½.

Per tercer cop, el campionat es va disputar per sistema eliminatori amb 64 jugadores.

Participants 
Les jugadores estaven ordenades per Elo (segons la llista d'Elo de la FIDE d'abril de 2004).

, 2513, GM
, 2502, MI
, 2502, GM
, 2496, GMF
, 2493, MI
, 2491, GM
, 2490, GM
, 2477, GMF
, 2474, GMF
, 2471, GMF
, 2469, MI
, 2467, GMF
, 2465, MI
, 2456, MI
, 2452, GMF
, 2451, GMF
, 2447, MI
, 2444, MI
, 2439, MI
, 2439, MI
, 2430, MI
, 2430, MI
, 2425, GMF
, 2418, MI
, 2417, GMF
, 2410, GMF
, 2408, MI
, 2406, GMF
 Natasa Bojkovic , 2400, GMF
, 2398, MI
, 2397, MI
, 2396, MI

, 2395, MI
, 2395, MI
, 2393, MIF
, 2393, GMF
, 2387, MI
, 2387, MI
, 2386, MI
, 2385, GMF
, 2382, MI
, 2372, GMF
, 2368, MIF
, 2364, GMF
, 2353, MIF
, 2352, GMF
, 2344, MIF
, 2341, MIF
, 2339, MIF
, 2337, MIF
, 2331, GMF
, 2327, GMF
, 2319, MIF
, 2319, GMF
, 2319, GMF
, 2307, GMF
, 2265, MIF
, 2250
, 2218, MIF
, 2120
, 2116
, 2114, MIF
, 2110, MFF
, 2062, MIF

Entre les absències destacables hi hagué la de Judit Polgár (la dona número 1 mundial, i 9a absoluta), Xie Jun (2a), Zhu Chen (8a), Qin Kanying (14a), Inna Gaponenko (18a) i Sofia Polgar (19a).

Aquesta fou la segona edició seguida del Campionat del món femení en què la campiona regnant (en aquest cas Zhu Chen), no intentava defensar el títol.

Resultats

Matx final 
{| class=wikitable style="text-align:center"
|+Matx final del campionat del món d'escacs femení de 2004
|-
! !! 1 !! 2 !! 3 !! Total
|-
| align=left | 
| 0 ||style="background:black; color:white"| 0 || ½ || ½
|-
| align=left | 
| style="background:black; color:white"| 1 || 1 ||style="background:black; color:white"| ½ || 2½
|}

Rondes i emparellaments previs

Referències

Enllaços externs 
 Notícies a chessbase

2004
Escacs
Competicions d'escacs a Rússia
Escacs al 2004